Le  (littéralement « Lutrin d'or ») est une récompense italienne, créée en 1994, distinguant les acteurs et actrices spécialisés dans le doublage. Il est soutenu par l'.

Liens externes 
 

Récompense de cinéma en Italie
Doublage
Distinction fondée en 1994